The Crowd Roars (film 1932)
 The Crowd Roars (film 1938)